Perriers ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Perriers-en-Beauficel, Gemeinde im Département Manche
Perriers-la-Campagne, Gemeinde im Département Eure
Perriers-sur-Andelle, Gemeinde im Département Eure

Siehe auch:
Périers (Begriffsklärung)
Perrier
Perier